Кубок Европы ФИБА 2005-06 — третий розыгрыш баскетбольного турнира, организуемого ФИБА Европа. В нём приняли участие 32 команды из 20 стран. Финал четырёх Кубка Европы прошёл с 7 по 9 апреля 2006 года в Дворце спорта в Киеве, Украина. Победителем турнира стал испанский «Ховентут», переигравший в финале российский «Химки».

Формат 
На первом групповом этапе 32 команды были поделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы вышли во второй групповой этап, где были поделены на 4 группы по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы второго группового этапа вышли в четвертьфинал, который был разыгран в формате плей-офф до двух побед. Победители четвертьфинала вышли в Финал четырёх, который прошёл в Киеве.

Участники

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Четвертьфинал

Финал четырёх

Ссылки 
 ФИБА Европа

Кубок Вызова
2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе